Молочный — название населённых пунктов в России и фамилия.

Населённые пункты 
 Молочный — посёлок в Смоленском районе Алтайского края.
 Молочный — посёлок городского типа в Кольском районе Мурманской области.
 Молочный — посёлок в Благодарненском районе Ставропольского края.
 Молочный — бывший хутор в Шпаковском районе Ставропольского края, снятый с учёта в 1983 году.

Персоналии 
 Молочный, Андрей Сергеевич (род. 1978) — украинский юморист, актёр и продюсер, телеведущий.

См. также 

 
  — многозначное понятие
 Молочный скот